LRM est un sigle qui peut désigner :
  en anglais ou marque gauche-à-droite (abrégé MGAD), désignant en informatique et en typographie un caractère de contrôle ;
 Lance-roquettes multiples ;
 Code AITA de l’Aéroport international Casa de Campo.
 Un acronyme de La République en marche, un parti politique français.
Le Modèle de référence pour les bibliothèques, publié par l'IFLA